

Patronyme 

 Ghang Lhamo, femme politique tibétaine ;
 Jetsunma Ahkon Lhamo, personnalité américaine ;
 Khandro Lhamo, médecin népalaise ;
 Namgyal Lhamo, artiste tibétaine ;
 Rinchen Lhamo, auteure tibétaine ;
 Tshewang Lhamo, femme politique bhoutanaise ;
 Yungchen Lhamo, chanteuse tibétaine.

Culture 
 Ache Lhamo, un opéra populaire tibétain.